Biografies:
 Amadeo Roldán (París, França, 1900 - Santiago de Cuba, 1939), director d'orquestra i violinista cubà 
 Antonio Roldán Monés
 Félix Sanz Roldán (Uclés, 1945), militar espanyol, director del Centre Nacional d'Intel·ligència (2009-19) 
 Fernando Roldán (Xile, 1921 – 2019), futbolista xilè integrant de l'equip xilè a la Copa del Món de 1950
 Francisco Roldán Jiménez
 Jorge Roldán
 José Emilio Roldán Pascual
 Juan Roldán Ros
 Juan Pérez Roldán, o Maestro Roldán, (1604 - 1672) compositor espanyol de música religiosa del que es diu que desenvolupava el
 Kevin Roldán (Cali, Colòmbia, 1993), cantant colombià de hip hop i reggaeton 
 Lorena Roldán Suárez
 Luis Roldán Ibáñez (Saragossa, 1943 - 2022), polític socialista espanyol famós per un escàndol de corrupció política 
 Luisa Roldán (Sevilla, 1652 - Madrid, 1706), 
 María Roldán Castros (Madrid, 1912- Mexico DF, 2003), veterinària, biòloga i professora
 Pedro Roldán (?, 1624 - Sevilla, 1699), escultor del barroc andalús i espanyol 
 Weimar Roldán Ortiz (Medellín, 1985), ciclista colombià, especialista en el ciclisme en pista 
 Wilmar Alexander Roldán Pérez (Remedios, Antioquia, 1980), àrbitre de futbol colombià 
 Miscel·lània:
 Rebel·lió de Roldán, aixecament en armes de l'any 1498 liderat per Francisco Roldán a les Antilles 
 Salto de Roldán